Het judotoernooi in de klasse tot 66 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2004 vond plaats op zondag 15 augustus 2004. Regerend olympisch kampioene was Hüseyin Özkan uit Turkije, die ditmaal ontbrak op het olympisch toernooi. Ook Nederland en België vaardigden geen deelnemer af in deze gewichtsklasse. In totaal kwamen 32 judoka's uit 32 landen uit in de half-lichtgewichtklasse. Beide verliezende judoka's in de halve finale, Georgi Georgiev (Bulgarije) en Yordanis Arencibia (Cuba), wisten zich via de herkansingen alsnog te verzekeren van een bronzen medaille. De gouden medaille ging naar de Japanner Masato Uchishiba, die zijn titel vier jaar later in Peking wist te prolongeren.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+2)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Eindrangschikking

Mannen 66